Tarente (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Apulië
 Tarente (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Vorstendom Tarente, een land rond Tarente, bestaand 1088-1465